Miejscowości w USA:
 Woodcock – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford
Gminy w USA:
 Woodcock (ang. Woodcock Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford

Osoby o nazwisku Woodcock:
 Alfred Woodcock (1905-2005) – amerykański oceanograf i meteorolog
 Bill Woodcock (ur. 1971) – amerykański informatyk
 Bruce Woodcock (1921-1997) – angielski sportowiec uprawiający boks
 Bruce Woodcock (ur. 1970) – amerykański analityk branży gier
 George Woodcock (1912-1995) – kanadyjski pisarz
 George Woodcock (1904-1979) – brytyjski związkowiec
 Hubert Bayley Drysdale Woodcock (1867-1957) – angielski prawnik i botanik amator
 John Woodcock (1954-1998) – amerykański sportowiec uprawiający piłkę nożną
 John Woodcock (ur. 1967) – włoski prokurator
 Leonard Woodcock (1911-2001) – amerykański związkowiec
 Peter Woodcock (ur. 1939) – kanadyjski seryjny morderca
 Steven Woodcock (ur. 1964) – brytyjski aktor
 Thomas Woodcock (ur. 1951) – brytyjski oficer
 Thomas Woodcock (1888-1918) – brytyjski żołnierz odznaczony Victoria Cross
 Tony Woodcock (ur. 1955) – angielski sportowiec uprawiający piłkę nożną
 Tony Woodcock (ur. 1981) – nowozelandzki rugbysta
 Vincent Woodcock – amerykański reżyser i rysownik filmów animowanych

Inne:
 Mr. Woodcock (pol. Facet od WF-u) – amerykańska komedia filmowa z 2007 r. w reżyserii Craiga Gillespie'a
 HMS Woodcock – brytyjski okręt wojenny
Woodcock Hill Bog – rezerwat przyrody w Irlandii